Stefan Dąbrowski (1849–1909) – polski artysta malarz
 Stefan Tytus Dąbrowski (1877–1947) – polski lekarz, biochemik i polityk, poseł na Sejm Ustawodawczy, I, II i III kadencji w II Rzeczypospolitej
 Stefan Dąbrowski (1882–1945) – polski ziemianin, prawnik i polityk, poseł na Sejm II i III kadencji w II Rzeczypospolitej
 Stefan Dąbrowski (1895–1945) – polski ziemianin, rolnik, działacz chłopski, poseł na Sejm IV kadencji w II Rzeczyposplitej
 Stefan Dąbrowski (1938–2020) – polski historyk, dyrektor Archiwum Państwowego w Zielonej Górze (1968–1972)